Iver Rosenkrantz er navnet på flere personer:

 Iver Nielsen Rosenkrantz (omkring 1364) – dansk rigsråd
 Iver Rosenkrantz (gehejmeråd) (1674-1745) – dansk statsmand
 Iver Rosenkrantz (1740-1815) (1740-1815) – kammerherre, lensbaron og godsejer
 Iver Rosenkrantz-Levetzau (1749-1787) – storgodsejer og embedsmand.
 Iver Holger baron Rosenkrantz (1813-1873) – dansk diplomat